Frontiers (Journey)
 Frontiers (uitgeverij)
 Frontier(s), een Frans-Zwitserse horrorfilm uit 2007
 Frontiers (film), een televisiefilm uit 1996